Las siglas VAB pueden hacer referencia a:

Valor Agregado Bruto; en economía y contabilidad; 
Vehicle Assembly Building o "Edificio de Ensamble de Vehículos"; un edificio de la NASA; o
 Véhicule de l'Avant Blindé (VAB); vehículo de transporte de tropas del ejército francés.